Le monogramme royal de Camilla, reine consort du Royaume-Uni (ou  en anglais) a été dévoilé le , quelques jours avant le , le premier depuis le décès d'Élisabeth II. Le monogramme comprend deux lettres, « CR » (Camilla Regina) le latin pour  (), surmontées de la Couronne.

Description 
Le design a été conçu par le professeur Ewan Clayton, calligraphe de la Faculty and Academic Board of The Royal Drawing School (faculté et conseil académique de la Royal Drawing School). Il a travaillé en collaboration avec Timothy Noad (designer du monogramme royal de Charles III, roi du Royaume-Uni) et Herald Painter au College of Arms.

Il apparaît désormais sur tous les documents officiels de Sa Majesté.

Notes et références 

Monogramme
Charles III (roi du Royaume-Uni)